Я́ков Петро́вич Гаре́лин (1820—1890) — известный русский фабрикант и меценат г. Иваново-Вознесенска, основатель мануфактурного дела. Почётный гражданин города Иванова. Действительный член Императорского русского географического общества, Императорского общества истории и древностей при Московском университете и Владимирского губернского статистического комитета.

Родился 16 октября 1820 года в селе Иваново Шуйского уезда в семье фабрикантов Гарелиных.

В 1844 году получил в наследство ситцевую мануфактуру, с чего и начал свою фабричную деятельность.

В 1878 году отошёл от фабричных дел и сдал фабрику в аренду.

С 1877 года по 1886 год являлся городским головой Иваново-Вознесенска.

При его руководстве началось крупномасштабное благоустройство города и озеленение улиц. В частности, в центре города появились фонари, был разбит парк, ранее носивший имя Гарелина, а ныне называемый Парк Степанова, заложен общественный сад по берегам ручья Кокуй (ныне — бульвар Кокуй). Также были открыты: публичная библиотека (ныне — Ивановская центральная городская библиотека имени Я.Гарелина), реальное училище (в настоящее время в нём располагается художественный музей) и женское училище. Активно способствовал проведению в Ивановском крае железной дороги.

Написал ряд краеведческих статей по истории Иваново-Вознесенска, а также книгу «Город Иваново-Вознесенск или бывшее село Иваново и Вознесенский посад», изданную в 1885 году.

Умер 31 октября 1890 года, оставив почти всё своё состояние на благотворительные нужды.

10 января 2011 года одна из улиц города Иваново, носившая название «улица Боевиков» переименована в улицу Якова Гарелина.

30 мая 2011 года в Иванове на площади Революции открыт памятник Якову Гарелину.

Благотворительность 

В 1861 году выделил 8 тысяч рублей на открытие больницы для мастеровых и рабочих в Вознесенском посаде.

В 1865 году в своём доме организовал публичную библиотеку, в которую передал все свои книги — 1500 книжных томов, которые впоследствии вместе с домом были переданы городу.

В 1886 году пожертвовал в знаменитый московский Румянцевский музей собрание историко-юридических фактов, в основном XVII века, относящихся к Суздальской земле (около 3 тыс. экземпляров).

Пожертвовал географическому обществу этнографический альбом, за что удостоился серебряной медали.

В своем завещании оставил городу часть капитала на сумму 3 тыс. руб., чтобы на проценты с него два раза в год беднейшим жителям Иваново-Вознесенска раздавалось мясо. Также выделил 4 тысячи рублей на содержание ночлежного приюта. В собственность города переходили бывшие угодья в черте Иваново-Вознесенска и в сельской местности. По завещанию в городе должно было открыться училище с преподаванием курса садоводства, огородничества и технического рисования. На устройство и содержание училища выделилось 40 тыс. рублей.

В ноябре 2000 года Ивановской центральной городской библиотеке было присвоено имя Якова Гарелина, книжная коллекция которого легла в основу библиотеки.

Примечания 

Купцы I гильдии
Фабриканты
Меценаты Российской империи
Почётные граждане Иванова
Главы Иванова
Текстильные промышленники Российской империи
Историки по алфавиту
Краеведы Российской империи
Краеведы XIX века
Краеведы по алфавиту
Члены Русского географического общества до 1917 года